Velika nagrada Španije 2021 je četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 9. maja 2021 na dirkališču Circuit de Catalunya, Montmeló. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Max Verstappen, Red Bull-Honda, tretje pa Valtteri Bottas, Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! scope="row" |1
| align="center" |44
| data-sort-value="ham" |  Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:18,245
|1:17,166
|1:16,741
| align="center" |1
|-
! scope="row" |2
| align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:18,090
|1:16,922
|1:16,777
| align="center" |2
|-
! scope="row" |3
| align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:18,005
|1:17,142
|1:16,873
| align="center" |3
|-
! scope="row" |4
| align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari 
|1:18,041
|1:17,717
|1:17,510
| align="center" |4
|-
! scope="row" |5
| align="center" |31
| data-sort-value="oco" | Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|1:18,281
|1:17,743
|1:17,580
| align="center" |5
|-
! scope="row" |6
| align="center" |55
| data-sort-value="sai" | Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|1:18,205
|1:17,656
|1:17,620
| align="center" |6
|-
! scope="row" |7
| align="center" |3
| data-sort-value="ric" | Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|1:18,264
|1:17,719
|1:17,622
| align="center" |7
|-
! scope="row" |8
| align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez 
|Red Bull Racing-Honda
|1:18,203
|1:17,669
|1:17,701
| align="center" |8
|-
! scope="row" |9
| align="center" |4
| data-sort-value="nor" | Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:17,821
|1:17,696
|1:18,010
| align="center" |9
|-
! scope="row" |10
| align="center" |14
| data-sort-value="alo" | Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|1:18,281
|1:17,966
|1:18,147
| align="center" |10
|-
! scope="row" |11
| align="center" |18
| data-sort-value="str" | Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|1:18,241
|1:17,974
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
| align="center" |11
|-
! scope="row" |12
| align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|1:18,190
|1:17,982
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
| align="center" |12
|-
! scope="row" |13
| align="center" |5
| data-sort-value="vet" | Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|1:18,289
|1:18,079
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
| align="center" |13
|-
! scope="row" |14
|align="center"|99
| data-sort-value="gio" |
|
|1:18,549
|1:18,356
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
| align="center" |14
|-
! scope="row" |15
| align="center" |63
| data-sort-value="rus" | George Russell
|Williams-Mercedes
|1:18,445
|1:19,154
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
| align="center" |15
|-
! scope="row" |16
| align="center" |22
| data-sort-value="tsu" | Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|1:18,556
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
| align="center" |16
|-
! scope="row" |17
| align="center" |7
| data-sort-value="rai" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:18,917
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
| align="center" |17
|-
! scope="row" |18
| align="center" |47
| data-sort-value="sch" | Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|1:19,117
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center" |18
|-
! scope="row" |19
| align="center" |6
| data-sort-value="lat" | Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|1:19,219
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center" |19
|-
! scope="row" |20
| align="center" |9
| data-sort-value="maz" | Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|1:19,807
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
| align="center" |20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
!1
| align="center" |44
|data-sort-value="aaa"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|66
|1:33:07,680
| align="center" |1
|align="center" |25
|-
!2
| align="center" |33
|data-sort-value="aaa"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|66
| +15,841
|align="center" |2
|align="center" |19
|-
!3
|align="center" |77
|data-sort-value="aaa"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|66
| +26,610
|align="center" |3
|align="center" |15
|-
!4
|align="center" |16
|data-sort-value="aaa"| Charles Leclerc
|Ferrari
|66
| +54,616
|align="center" |4
|align="center" |12
|-
!5
|align="center" |11
|data-sort-value="aaa"| Sergio Pérez
|Red Bull Racing-Honda
|66
| +1:03,671
|align="center" |8
|align="center" |10
|-
!6
|align="center" |3
|data-sort-value="aaa"| Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|66
| +1:13,768
|align="center" |7
|align="center" |8
|-
!7
|align="center" |55
|data-sort-value="aaa"| Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|66
| +1:14,670
|align="center" |6
|align="center" |6
|-
!8
|align="center" |4
|data-sort-value="aaa"| Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|65
| +1 krog
|align="center" |9
|align="center" |4
|-
!9
|align="center" |31
|data-sort-value="aaa"| Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|65
| +1 krog
|align="center" |5
|align="center" |2
|-
!10
|align="center" |10
|data-sort-value="aaa"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|65
| +1 krog
|align="center" |12
|align="center" |1
|-
!11
|align="center" |18
|data-sort-value="aaa"| Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|65
| +1 krog
|align="center" |11
|
|-
!12
|align="center" |7
|data-sort-value="aaa"| Kimi Räikkönen
| nowrap="" |Alfa Romeo Racing-Ferrari
|65
| +1 krog
|align="center" |17
|
|-
!13
|align="center" |5
|data-sort-value="aaa"| Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|65
| +1 krog
|align="center" |13
|
|-
!14
|align="center" |63
|data-sort-value="aaa"| George Russell
|Williams-Mercedes
|65
| +1 krog
|align="center" |15
|
|-
!15
|align="center" |99
|data-sort-value="aaa"|
|
|65
| +1 krog
|align="center" |14
|
|-
!16
|align="center" |6
|data-sort-value="aaa"| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|65
| +1 krog
|align="center" |19
|
|-
!17
|align="center" |14
|data-sort-value="aaa"| Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|65
| +1 krog
|align="center" |10
|
|-
!18
|align="center" |47
|data-sort-value="aaa"| Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|64
| +2 kroga
|align="center" |18
|
|-
!19
|align="center" |9
|data-sort-value="aaa"| Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|64
| +2 kroga
|align="center" |20
|
|-
!Ods
|align="center" |22
|data-sort-value="aaa"| Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|6
|El. sistem
|align="center" |16
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici 

Formula 1 sezona 2021
2021